Klems ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Bernhard Klems (1812–1872), deutscher Klavierbauer
 Josef Klems (1893–1938), deutscher Fremdenlegionär und Militärberater Abd al-Karims
 Nils Klems (* 1988), deutscher Futsalspieler